Beep bezeichnet:

 einen Piep-Ton, siehe Beep (Ton)
 eine Linux-/Unix-Musikabspiel-Software, siehe Beep Media Player
 einen brasilianischen Automobilhersteller, siehe Beep Indústria e Comércio de Peças

Die Abkürzung BEEP steht für:

 Blocks Extensible Exchange Protocol – ein Netzwerkprotokoll

Siehe auch:

BEEP